Усун-Кюёль, Усун-Кюель () — топоним в России якутского происхождения.

Населённые пункты 
 Усун-Кюёль — село в Верхнеколымском улусе Якутии.
 Усун-Кюёль — село в Сунтарском улусе Якутии.
 Усун-Кюёль — село в Усть-Алданском районе Якутии.
 Усун-Кюёль — село в Чурапчинском улусе Якутии.

Озёра, реки 
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°46’с. ш. 126°51’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 68°13’с. ш. 100°50’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°59’с. ш. 106°56’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°41’с. ш. 131°06’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°12’с. ш. 127°47’в. д..
 Усун-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 61°13’с. ш. 127°46’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°11’с. ш. 127°33’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°32’с. ш. 130°49’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°13’с. ш. 134°39’в. д..
 Усун-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 62°08’с. ш. 134°23’в. д..
 Усун-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 61°15’с. ш. 128°55’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°17’с. ш. 132°08’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°54’с. ш. 132°08’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°13’с. ш. 132°42’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°48’с. ш. 133°42’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°07’с. ш. 135°47’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°18’с. ш. 131°16’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°52’с. ш. 127°46’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°58’с. ш. 129°59’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°56’с. ш. 129°29’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°06’с. ш. 129°18’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°46’с. ш. 131°08’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°50’с. ш. 123°32’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°52’с. ш. 130°51’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°10’с. ш. 128°22’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°39’с. ш. 129°57’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°17’с. ш. 122°46’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°24’с. ш. 123°23’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°33’с. ш. 131°15’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°35’с. ш. 131°15’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°05’с. ш. 131°17’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°13’с. ш. 131°08’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°07’с. ш. 110°25’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°25’с. ш. 113°49’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°16’с. ш. 122°58’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°50’с. ш. 120°58’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°15’с. ш. 114°26’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°25’с. ш. 120°23’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°02’с. ш. 117°09’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°07’с. ш. 123°05’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°47’с. ш. 124°40’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°30’с. ш. 123°06’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°34’с. ш. 122°22’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°01’с. ш. 120°55’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°18’с. ш. 126°58’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°19’с. ш. 126°20’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°11’с. ш. 126°06’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°02’с. ш. 126°08’в. д..
 Усун-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 64°12’с. ш. 123°46’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°04’с. ш. 124°14’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°32’с. ш. 154°49’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°00’с. ш. 142°18’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°18’с. ш. 147°17’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°02’с. ш. 155°44’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°32’с. ш. 137°12’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°44’с. ш. 144°50’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°40’с. ш. 110°58’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°08’с. ш. 121°17’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°48’с. ш. 123°04’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°39’с. ш. 125°27’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°20’с. ш. 123°29’в. д..
 Усун-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 67°24’с. ш. 124°00’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°22’с. ш. 125°51’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°08’с. ш. 123°43’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°55’с. ш. 121°59’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°58’с. ш. 121°59’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°07’с. ш. 117°18’в. д..
 Усун-Кюель — болото, Республика Саха (Якутия), координаты 65°02’с. ш. 123°24’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°37’с. ш. 122°10’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°30’с. ш. 122°26’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°38’с. ш. 121°45’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°56’с. ш. 123°43’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°53’с. ш. 121°11’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°46’с. ш. 111°04’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°03’с. ш. 123°24’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°14’с. ш. 116°13’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°30’с. ш. 132°50’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°05’с. ш. 132°18’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°06’с. ш. 125°03’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°13’с. ш. 123°55’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°56’с. ш. 118°47’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°21’с. ш. 150°44’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°24’с. ш. 151°40’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°31’с. ш. 150°19’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°01’с. ш. 137°15’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°48’с. ш. 138°48’в. д..
 Усун-Кюель — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°28’с. ш. 132°56’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°23’с. ш. 135°38’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°56’с. ш. 151°42’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°04’с. ш. 152°28’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°30’с. ш. 156°46’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°53’с. ш. 152°38’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°09’с. ш. 150°56’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°39’с. ш. 152°57’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°50’с. ш. 145°14’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°47’с. ш. 138°02’в. д..
 Усун-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 71°11’с. ш. 146°57’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°42’с. ш. 138°37’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°01’с. ш. 139°36’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°41’с. ш. 141°01’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°49’с. ш. 131°46’в. д..
 Усун-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 61°38’с. ш. 130°25’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°23’с. ш. 130°37’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°46’с. ш. 125°05’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°30’с. ш. 129°17’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°32’с. ш. 120°55’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°54’с. ш. 130°48’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 58°31’с. ш. 129°29’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 58°38’с. ш. 130°07’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 68°34’с. ш. 101°25’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°24’с. ш. 103°25’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°39’с. ш. 103°12’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 71°37’с. ш. 99°44’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 68°39’с. ш. 100°48’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 69°35’с. ш. 87°34’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 69°13’с. ш. 97°51’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 69°09’с. ш. 101°37’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 70°07’с. ш. 88°54’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 69°45’с. ш. 105°09’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°09’с. ш. 96°53’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°01’с. ш. 102°28’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°47’с. ш. 97°53’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°36’с. ш. 109°53’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 71°28’с. ш. 97°36’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 71°16’с. ш. 99°42’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°24’с. ш. 130°24’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°10’с. ш. 118°51’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°23’с. ш. 116°58’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°08’с. ш. 116°39’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°21’с. ш. 123°02’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°37’с. ш. 123°57’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°59’с. ш. 133°28’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°37’с. ш. 131°43’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°21’с. ш. 132°08’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°27’с. ш. 132°13’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°44’с. ш. 132°01’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°06’с. ш. 114°43’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 72°24’с. ш. 115°59’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°22’с. ш. 153°14’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°08’с. ш. 155°04’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°01’с. ш. 154°54’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°01’с. ш. 155°22’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°56’с. ш. 155°59’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°59’с. ш. 157°39’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°21’с. ш. 150°09’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°11’с. ш. 150°59’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°12’с. ш. 151°32’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°08’с. ш. 150°42’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°18’с. ш. 150°57’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°58’с. ш. 149°55’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°58’с. ш. 150°31’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°33’с. ш. 127°04’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°22’с. ш. 129°39’в. д..
 Усун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°21’с. ш. 129°57’в. д..

Урочища 
 Усун-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 71°29’с. ш. 142°21’в. д..
 Усун-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 61°48’с. ш. 126°38’в. д..

Примечания

См. также 
Усун-Келюе